Edificacions:
Cal Nofre (Castellnou de Bages): edificació del municipi de Castellnou de Bages (Bages)
Cal Nofre (Pontils): edificació del municipi de Pontils (Conca de Barberà)
Cal Nofre (Isona i Conca Dellà): edificació del municipi d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
Cal Nofre (Vila-rodona): edificació del municipi de Vila-rodona (Alt Camp)